Потавотоми има више значења:
 Потавотоми (народ)
 Округ Потавотоми (Канзас)
 Округ Потавотоми (Оклахома)